Breme – comune italiano della provincia di Pavia
Breme – nome comune del pesce Abramis brama
Ferdinando Arborio Gattinara di Breme – politico italiano
Alfonso Arborio Gattinara di Breme – politico italiano
Ludovico di Breme – scrittore e saggista italiano
Stefano Breme – ciclista italiano